A Friend in Need peut désigner :
 A Friend in Need, film britannique de Lewin Fitzhamon, sorti en 1909 ;
 A Friend in Need, film américain de William Duncan, sorti en 1914 ;
 A Friend in Need, film américain de Fred Zinnemann, sorti en 1938.